Франкович, Алан (; 23 марта 1941, Нью-Йорк, США — 17 апреля 1997, Хьюстон, Техас, США) — американский -документалист.

Биография 
Алан Франкович родился в семье инженера еврейского происхождения в Нью-Йорке. В раннем возрасте его семья переехала в Лиму, Перу, где юный Алан развил неординарные способности к иностранным языкам. Начав высшее образование в Университете Сан-Маркос в Лиме он продолжил его на родине, в США, получив степень бакалавра по английскому, романским и славянским языкам. Позднее в Сорбонне и Школе восточных языков во Франции он изучал литературу, русский, сербохорватский и арабский языки. Драматическое искусство Франкович изучал в Беркли, США.

В 1970-1985 Алан Франкович был женат на выпускнице Университета Эдинбурга, писателе и переводчике Кейтлин Уивер, которая помогала ему в производстве первых документальных фильмов-расследований в Латинской Америке.

В 1990-х годах Франкович жил в Лондоне и в интервью The Independent, вышедшем вскоре после премьеры фильма "Maltese Double Cross - Lockerbie", высказывал опасения за свою жизнь.

Основные работы 

Первым фильмом, отмеченным престижной наградой International Critics Award Берлинского кинофестиваля стал "On company business", 1980 ("По делам фирмы"), рассказывающий об изнанке зарубежной деятельности ЦРУ. Эту тему Франкович развивает в фильме "The Houses Are Full of Smoke", 1987 ("Дома, наполненные дымом") и "Dark Passage", 1990 ("Чёрный коридор"), раскрывающие участие ЦРУ в государственных переворотах и подготовке эскадронов смерти в Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре.

В 1992 году выходит телевизионная трилогия "Gladio" (см. Операция "Гладио"), расследующая деятельность неонацистских группировок в Европе, сформированных в годы Холодной войны для противодействия предполагаемому вторжению СССР, и позднее используемых ЦРУ для оказания влияния на политику Италии, Германии и других западноевропейских стран.

Maltese Double Cross (1994) 
Самым нашумевшим расследованием Франковича стал телефильм "Maltese Double Cross: Lockerbie", 1994 ("Мальтийский двойной крест: Локерби"), вышедший в 1994 году. В фильме анализируется официальная версия катастрофы Боинга-747 Pan American, взорванного над Шотландией. Из интервью со свидетелями событий и из установленных расследованием фактов Франкович выводит несостоятельность официальной версии о причастности спецслужб ливийского лидера, Муаммара Каддафи, к установке бомбы в авиалайнер Pan American. Улики, собранные Франковичем, указывают на роль спецслужб США, обеспечивавших контролируемые поставки наркотиков авиарейсами, на один из которых, Pan Am №103 палестинские террористы, связанные с Хезболлой, вместо чемодана с наркотиками отправили аналогичный чемодан с бомбой. Франкович выяснил, что ряд высокопоставленных чиновников США были тайно предупреждены спецслужбами о том, что они не должны были лететь этим рейсом.

Родственники жертв катастрофы придерживались разного мнения о расследовании Франковича. Фильм был запрещён к показу в США и давление со стороны части родственников погибших не позволило осуществить публичный показ фильма на Лондонском кинофестивале. Однако год спустя он получил приз на фестивале в Эдинбурге. В Великобритании полная версия фильма была также показана в Палате общин парламента, а усечённая также единожды показана по кабельному телевидению.

На следующий день после показа фильма по британскому Каналу 4 Франкович опубликовал открытое письмо в газете The Guardian, где обвинил власти Великобритании и США в намеренном игнорировании новых свидетельств об обстоятельствах террористического акта над Локерби. Спонсором фильма выступил британский бизнесмен Тайни Роуланд.

Смерть 

В апреле 1997 года Франкович прилетает в США для очередных съёмок, и по прилёте в аэропорту Хьюстона, Техас при прохождении таможенных процедур у него случился сердечный приступ, приведший к смерти. Известно, что незадолго до этого Франкович нашёл спонсора для съёмок новых фильмов-расследований, один из которых предполагалось посвятить расследованию убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме.

Архив фильмов и документов Алана Франковича хранится в американском Тихоокеанском киноархиве (Pacific Film Archive) в Беркли, Калифорния. Некоторые фильмы также доступны на Youtube.

Примечания